

Lajos Papp 
Lajos Papp (ou, selon l'ordre traditionnel hongrois, Papp Lajos), peut désigner :
  (1886-1963), peintre hongrois ;
  (1899–1959), poète hongrois ;
 Lajos Papp (homme politique) (1906–1973), parlementaire hongrois ;
 Lajos Papp (compositeur) (1935–), compositeur hongrois ;
 Lajos Papp (poète, 1936) (1936–), poète et journaliste hongrois ;
 Lajos Papp (tireur) (1944–1993), sportif hongrois, entraîneur, médaillé olympique en 1972 ;
  (1948–), médecin hongrois ;
 Lajos Papp (résistant) (?-?), résistant hongrois au sein des FTP-MOI.

Lajos Pap 
Lajos Pap (ou, selon l'ordre traditionnel hongrois, Pap Lajos), peut désigner :
  (1826–1882), militaire et parlementaire austro-hongrois ;
  (1922–1962), fabuliste hungaro-roumain.

Voir aussi 
  (1816–1869), pasteur protestant tchécoslovaque.

Source